Lorbeerbaum bezeichnet:
 die Pflanzenart Echter Lorbeer
 eine Wappenfigur, siehe Lorbeer (Heraldik)